Атрибу́т (от  «приписывание»): признак, приписываемое качество, свойство. Это отличительная принадлежность, присвоенный кому-либо или чему-либо, знак, предмет для отличия.

Может означать:
 Атрибут — в философии — необходимое, существенное, неотъемлемое свойство предмета или явления (в отличие от преходящих, случайных его состояний).
 Атрибут — в мифологии и иконографии предмет, служащий постоянным устойчивым знаком и отличительным признаком мифологического или реального персонажа или аллегорической персонификации какого-либо понятия (молнии Зевса, весы и повязка Фемиды).
 Атрибут — в изобразительном искусстве предмет, постоянно сопровождающий и служащий отличительным знаком какого-либо персонажа, аллегорической фигуры, изображения исторического лица.
 Атрибут — в лингвистике — то же, что и определение.

Информатика 
 Атрибут — в некоторых файловых системах одно из свойств файла.
 Атрибут — иное название для поля класса в объектно-ориентированном программировании.
 ,  — в реляционных базах данных элемент данных в кортеже.
 Атрибут — в языках программирования платформы Microsoft .NET средство реализации декларативности.
 Атрибут — в SGML, HTML, XML и подобных языках часть тега.
 Атрибут — именованный элемент определённого типа в классе, используемый для представления информации о моделируемой сущности.
 Атрибут — характеристика способностей персонажа в компьютерных играх.

См. также 
 Аксессуар
 Акциденция
 Стаффаж